Port lotniczy Pierrefonds
 Zagreb Stock Exchange
 Zimbabwe Stock Exchange

Szkoły 
 Zespół Szkół Ekonomicznych
 Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
Zespół Szkół Energetycznych
Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku